Wieser est un patronyme germanique, allemand et suisse.

Étymologie 
Wieser est un mot allemand signifiant un pré, une prairie. Il s'agit donc d'un toponyme devenu nom de famille. On lui trouve des dérivés comme Wies, Wiesen.

Patronyme 
Wieser peut faire référence à :
 Dino Wieser (né en 1989), joueur de hockey sur glace suisse
 Friedrich von Wieser (1851-1926), sociologue et économiste autrichien
 Marc Wieser (né en 1987), joueur professionnel de hockey sur glace suisse
 Patrick Wieser (né en 1979), athlète suisse
 Roland Wieser (né en 1956), athlète est-allemand
 Sandro Wieser (né en 1993), footballeur liechtensteinois